Айнсле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Айнсле, Жозефин — немецкая кёрлингистка.
 Айнсле, Патрик (род. 1987) — немецкий профессиональный игрок в снукер.